Legia Honorowa – boliwijskie odznaczenie
 Legia Honorowa – filipińskie odznaczenie
 Legia Honorowa – francuskie odznaczenie
 Legia Honorowa – haitańskie odznaczenie
 Legia Honorowa – wenezuelskie odznaczenie

Zobacz też 
 Legia Zasługi (ujednoznacznienie)